436 Патрісія — астероїд зовнішнього головного поясу.
 Патрісія Каас (нар. 5 грудня 1966) — французька співачка.
 Мері Патрісія Макеліс (нар. 27 червня 1951) — ірландський політик, президент Ірландії з 11 листопада 1997 року по 10 листопада 2011 року.
 Патрісія Елорса (нар. 8 квітня 1984) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Монік Патрісія Антуанетта Франк (нар. 1945) — нідерландський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні (2001—2005).
 Патрісія Веласкес (нар. 31 січня 1971) — венесуельська актриса і фотомодель.
 Патрісія (ураган) — один з найсильніших ураган у Західній півкулі Землі за всю історію спостережень.
 Патрісія Шуман (нар. 4 червня 1975) — данська акторка.